Иван Иосифович Антонович (18 августа 1909 года, Владикавказ — 25 июня 1994 года, Москва) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР (1985), заслуженный тренер СССР (1965), главный судья Чемпионатов СССР с 1955 по 1973 гг., председатель Скального Комитета.

Биография 
Родился во Владикавказе в семье офицера русской армии.
Специальность: преподаватель физкультуры.
Иван Иосифович наиболее известен как основоположник скалолазания — как самостоятельного вида спорта.
 1924 — начал занятия альпинизмом.
 1928 — окончил Художественную школу во Владикавказе.
 1929 — в двойке с А. Золотарёвым совершил первопрохождение на Казбек (5047 м.)зимой.
 1934 — тоже вдвоём: первовосхождение на Чанчахи (Кавказ).
 Всего: 16 первовосхождений.
 27 февраля 1941 — мастер спорта СССР.

Участник Великой Отечественной войны, в 1941—1944 гг. воевал в разведке. Демобилизован в 1944 г. по ранению.

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами; соревнования были посвящены 30-летию СССР.

Скончался 25 июня 1994 года в военном госпитале; похоронен на кладбище «Ракитки» (Москва).

Награды 
  Орден Отечественной войны 2 степени (06.11.1985).
 Медали.
 1965 — Заслуженный тренер СССР.
 1985 — Заслуженный мастер спорта СССР.

Примечания

Ссылки 
 Антонович Иван Иосифович // Основоположник скалолазания как вида спорта
  Альпинисты Северной Столицы // Антонович Иван Иосифович 
 Антонович Иван Иосифович 

Похороненные на кладбище «Ракитки»